Лескова — присілок, Упоровський район, Тюменська область, Росія
 Лескова — населений пункт, громада Равна, Приморсько-Горанська жупанія, Хорватія